Книжковий марафон - акція, в рамках якої її учасники зобов'язуються прочитати певну кількість книг за вказаний період. 

Книжкові марафони можуть проводити як приватні особи так і юридичні установи, бібліотеки, книгарні, видавництва, освітні центри тощо.
Такі марафони спонукають людей до більш активного читання та самодисципліни. В деяких випадках організації влаштовують книжкові марафони з метою популяризації не тільки читання як явища ,а й реклами самої установи; заохочення більшої кількості людей,тощо. Зазвичай марафон завершується нагородженням учсника, який проявив себе найкраще - врученням призу, вибраного установою-організатором.

Приклади книжкових марафонів 
 Книжновий марафон 42
 Книжковий марафон 
 Read - марафон у бібліотеці для дітей №15
 Книжковий марафон «AzBooka/Азовська книга»